Les Enkarans sont une race fictive d'extraterrestres, inventée pour la série télévisée de science-fiction Stargate SG-1.

Histoire 
C'est une espèce humanoïde similaire aux humains à la seule différence que leurs caractéristiques physiologiques font que toutes les planètes ne sont pas habitables pour eux. Ils sont en effet très sensibles aux rayonnements UV. Si les conditions ne sont pas respectées, ils deviennent aveugles puis meurent. Leur planète d'origine demeure inconnue, car n'ayant pas de porte des étoiles.

Apparitions dans la série 
Les Enkarans sont mentionnés pour la première fois dans l'épisode Eaux troubles. Durant la même saison, l’épisode Terre brûlée leur est dédié.

L'équipe SG-1 les a aidés à trouver une planète adéquate à leurs conditions de vie, P5S-381, mais cette dernière va se retrouver en pleine terraformation par un vaisseau Gadmeer automatisé. Le vaisseau communique avec SG-1 par l’intermédiaire de Lotan, un avatar créé à l’image des Enkarans. À la suite de négociations et avec l'aide de Daniel Jackson, Lotan emmènera les Enkarans sur leur planète d'origine afin qu’ils ne meurent pas lors de la terraformation.

Notes et références 

Peuple humain de Stargate